Boyton kan avse:

Geografi

Storbritannien 

  Boyton, Cornwall, ort i England,  
  Boyton, Suffolk, ort i England,  
  Boyton, Wiltshire, ort i England,